Hilbern ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hilbern (Gemeinden Schiedlberg, Sierning), Ortschaft von Schiedlberg und Katastralgemeinde von Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hilbern (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hilbert